Storm kan avse:

 Storm – en stark vind.
 Storm - ett efternamn, se Storm (efternamn).
 Storm (film) – svensk film från 2005.
 Storm (seriefigur) – superhjältinna i X-men.
 Storm (företag) – Norskt aktiebolag i väderbranschen.
 Storm (museum) – ett danskt museum för humor och satir 
 Storm (musikgrupp) – vit makt-musikband.
 Storm (nationalsocialistisk tidning) – organ för organisationen Vitt Ariskt Motstånd.
 Storm (norsk musikgrupp) – norskt folkmusik-metalband, med sångaren Sigurd Wongraven (Satyr).
 Storm (syndikalistisk tidskrift) – tidskrift utgiven av Syndikalistiska Ungdomsförbundet.
 Storm (rockgrupp) – progressivt rockband.
 Operation Storm – en militär operation under det kroatiska självständighetskriget.

Se även 
Stormen (olika betydelser)